Sicco ist der Name folgender Personen:

 Sicco Mansholt (1908–1995), niederländischer Politiker, Präsident der Europäischen Kommission
 Sicco van Goslinga (1664–1731), friesischer Politiker und Diplomat
 Sicco Theodor van Hülst (1847–1926), deutscher Politiker, MdR
 Giovanni Sicco († 1003), vermutlich vom 16. Mai bis 6. November 1003 Papst als Johannes XVII.

sowie der Name des traditionellen Tanzes Sicco aus Guinea.